Hollywood Vampires peut désigner : 
 , un club de boissons de célébrités () fondé par Alice Cooper actif dans les années 1970 ;  
 Hollywood Vampires, un supergroupe formé pour honorer le club ;  
 Hollywood Vampires, le premier album du groupe ;  
 Hollywood Vampires, un album de L.A. Guns.